Стряпково — название нескольких населённых пунктов:
 Стряпково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Стряпково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.